Malone Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Malone Island (Florida)
 Malone Island (Michigan)
 Malone Island (Minnesota)